Kapaemahu steht für:
 Kapaemahu, eine aus vier Steinen bestehende Kultstätte in Honolulu
 Kapaemahu (Gottheit), der Name des Anführers von vier polynesischen, zweigeschlechtlichen Gottheiten
 Kapaemahu (Film), ein animierter Kurzfilm von Hinaleimoana Wong-Kalu, Dean Hamer und Joe Wilson aus dem Jahr 2020